Olivier Rey peut faire référence à : 

 Olivier Rey (1955-2012), journaliste sportif français ;
 Olivier Rey (1964-), mathématicien et philosophe français.